Luís Miguel Olim Andrade (São Pedro, Funchal, 27 de Agosto de 1981) é um ex  futebolista português, que atuava no Club Sport Marítimo.

Referências 

Naturais do Funchal
Futebolistas da Madeira
Futebolistas do Club Sport Marítimo
Futebolistas de Portugal